Dressler kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Dressler
 Stefan Dressler
 Robert Louis Dressler

Robotskapade auktorsförkortningar